Góry Teshio na Hokkaido
 Teshio (szczyt) – najwyższy szczyt Gór Kitami
 Teshio (miasto) – miasto na Hokkaido